Dare steht für:
 Dare (UK) Ltd., britischer Automobilhersteller
 Dare!, Album der Band Human League
 Dare (Band), britische Rockband
 Dare (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 2009
 Dare (Magazin), Kunstmagazin
 Dare (Ort), ein Ort in Osttimor (Gemeinde Dili)
 Dare (Dili), ein Suco in Osttimor (Gemeinde Dili)
 Dare (Manumutin Silole), ein indonesisches Dorf im Desa Manumutin Silole, Distrikt Sasita Mean (Westtimor)
 Dare (Mulo), ein Ort in Osttimor (Suco Mulo, Gemeinde Ainaro)
 Nebenfluss des Belulik in Osttimor
 Dare County, County im US-Bundesstaat North Carolina
 Dare (Song), Song von den Gorillaz aus dem Album Demon Days

Darè steht für:
 Darè, Ort im Trentino, Italien

Dare oder Darè ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Dare (* 1963), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Gastone Darè (1918–1976), italienischer Fechter
 Geena Dare, Pseudonym kanadischer Schriftstellerinnen 
 Phyllis Dare (1890–1975), britische Schauspielerin
 Virginia Dare (* 1587), erstes auf US-amerikanischem Boden geborenes britisches Kind
 Yinka Dare (1972–2004), nigerianischer Basketballspieler

Dare ist der Künstlername folgender Personen:
Dare (Graffitikünstler) (1968–2010), alias Sigi von Koeding, Schweizer Graffitikünstler

DARE steht für:
 Dark Ages Radio Explorer, vorgeschlagene NASA-Mission
 Defence Avionics Research Establishment, Forschungsorganisation innerhalb der indischen Defence Research and Development Organisation
 Dictionary of American Regional English, US-amerikanisches Dictionary
 Digital Averroes Research Environment, virtuelle Forschungsumgebung zum Werk des Averroes
 Discrete Algebraic Riccati Equation, Variation der Matrix-Riccati-Gleichung
 挑戦 (DARE), Singleauskopplung (2005) aus dem Album Demon Days der Gorillaz

D.A.R.E steht für:
 Drug Abuse Resistance Education, US-amerikanisches Drogenpräventionsprogramm

Siehe auch:
 Darre (Begriffsklärung)

Abkürzung